Песма Евровизије 2005. било је 50. такмичење за избор Песме Евровизије, одржано у Палати спортова у Кијеву, Украјина. Ово је био први пут да се Песма Евровизије организује у већински православној земљи. Украјина је добила право на одржавање Евровизије након победе Руслане 2004 у Истанбулу.

Победница је била Грчка, са 230 поена. На другом месту се нашла Малта са 192 поена. Полуфинално такмичење одржано је 19. маја, а финално 21. маја. Нови учесници на овом такмичењу биле су Бугарска и Молдавија, док се Мађарска вратила на такмичење после седам година (њено претходно учествовање било је 1998. године). Било је потврђено и учешће Либана, али они су одустали јер је у Либану строго забрањен увоз свега из Израела, па чак и музике. Тако је Либан, због политичких убеђења пропустио јединствену прилику да се такмичи на највећем музичком такмичењу на свету.

Победила је Елена Папаризу, која је Евровизију довела у Атину.

Полуфинале 
Полуфинале је стандардизовано од 2004, тако да је по други пут у историји одржано полуфинале. 
У финале пролази 10 држава са највећим бројем гласова путем телевотинга. Полуфинале је одржано 19. маја 2005, у њему је учествовало 25 земаља, док су све учеснице укупно 39, имале право гласа.

Финале 

Државе које су се пласирале у финале 2006.
  Грчка
  Малта
  Румунија
  Израел
  Летонија
  Молдавија
  Србија и Црна Гора (1)
  Швајцарска
  Норвешка
  Данска
  Уједињено Краљевство (2)
  Шпанија (2)
  Француска (2)
  Немачка (2)
 1 - Због политичке ситуације и распадања земље, СЦГ није учествовала, а уместо њих је у финале ушла  Хрватска
 2 - Чланице „Велике четворке“.

Табеле

Резултати полуфинала

Резултати финала

Награде Марсел Безенсон 
 Награда новинара: , Кјара, -{Angel}-
 Награда композитора за најбољу композицију: , Но нејм, Заувијек моја (композитори: Славен Кнезовић и Милан Перић)
 Награда досадашњих победника за најбољег извођача: , Елена Папаризу, -{My Number One}-

Извођачи који су учествовали раније

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Kyiv 2005}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2005. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 2. маја 2005. године издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 39 песама изведених на Евросонгу 2005. године, укључујући полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у великом финалу. Оригинално издање је садржало омот са заставицом Либана који је првобитно требало да учествује међутим Либан се повукао са такмичења. Да су учествовали, представница Алин Лахоуд са песмом -{Quand tout s'enfuit}- би се нашла на ЦД-у као четврта песма на другом диску.

Извори 

Песма Евровизије 2005.
Песма Евровизије по годинама
Музички фестивали 2005.